
Molekulska formula -{C16H24N2}- se može odnositi na:
 Ksilometazolin
 Diizopropiltriptamin
 Dipropiltriptamin
 Izoaminil
 Propilizopropiltriptamin